

Корам — переписна місцевість, штат Монтана
 Корам — переписна місцевість, штат Нью-Йорк